Ratnagiri (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Ratnagiri (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Ratnagiri